Лорікарія (Loricaria) — рід риб родини Loricariidae, що поширений у Південній Америці.

Види 
Містить 18 видів:
 Loricaria apeltogaster Boulenger, 1895
 Loricaria birindellii M. R. Thomas & Sabaj Pérez, 2010
 Loricaria cataphracta Linnaeus, 1758
 Loricaria clavipinna Fowler, 1940
 Loricaria coximensis M. S. Rodriguez, Cavallaro & M. R. Thomas, 2012
 Loricaria cuffyi Londoño‐Burbano, Urbano‐Bonilla & Thomas, 2021
 Loricaria holmbergi M. S. Rodriguez & Miquelarena, 2005
 Loricaria lata C. H. Eigenmann & R. S. Eigenmann, 1889
 Loricaria lentiginosa Isbrücker, 1979
 Loricaria luciae M. R. Thomas, M. S. Rodriguez, Cavallaro, Froehlich & R. M. C. Castro, 2013 
 Loricaria lundbergi M. R. Thomas & Rapp Py-Daniel, 2008
 Loricaria nickeriensis Isbrücker, 1979
 Loricaria parnahybae Steindachner, 1907
 Loricaria piracicabae R. Ihering (pt), 1907
 Loricaria pumila M. R. Thomas & Rapp Py-Daniel, 2008
 Loricaria simillima Regan, 1904
 Loricaria spinulifera M. R. Thomas & Rapp Py-Daniel, 2008
 Loricaria tucumanensis Isbrücker, 1979

Посилання 

Лорікарієві